Pastre est un patronyme porté notamment par : 

 Christian Pastre (né en 1948), écrivain français ;
 Geneviève Pastre (1924-2012), écrivaine, poétesse, militante, chercheuse indépendante en histoire, sociologie, anthropologie, philosophie ;
 Michel Pastre (né en 1966), saxophoniste de jazz français ;
 Ulysse Pastre (1864-1930), homme politique français.

Homonymie de patronyme